Červený potok (dt.: Roter Fluss) ist geografische Bezeichnung in Tschechien
Červený Potok, dt. Rothfloß, Ort im Okres Ústí nad Orlicí  
Červený potok (Černý potok) dt.: Luckwasser, Fluss